Горгота има више значења:

 Горгота (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Горгота (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Општина Горгота (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији